So Long Letty (1920), een film van Al Christie
So Long Letty (1929), een film van Lloyd Bacon